Ермолинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Московская область 
 Ермолинское сельское поселение — входит в Истринский район
 Ермолинское сельское поселение — входит в Талдомский район

Новгородская область 
 Ермолинское сельское поселение — входит в Новгородский район

Смоленская область 
 Ермолинское сельское поселение — входит в Вяземский район